

Famiglie 
 De la Cerda – ramo nobile della Corona di Castiglia

Persone 
 Alfonso de la Cerda – erede al trono del regno di Castiglia e León
 Carlo de La Cerda – connestabile di Francia e conte di Angoulême dal 1351 alla morte
 Cristóbal Colón de la Cerda – nobile e politico spagnolo
 Ferdinando de la Cerda – erede del regno e reggente di Castiglia e León
 Isabella de la Cerda – principessa di Castiglia
 Pedro Messía de la Cerda – ufficiale navale ed amministratore coloniale spagnolo